Shenzhen Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Shenzhen Open rozgrywany w dniach 28 września–4 października 2015 roku w Shenzhen na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 607 940 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2015 w tenisie ziemnym
2015